Березе́нко — українське прізвище.

 Березенко Владислав Леонідович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Березенко Лариса Григорівна (1968) — українська кікбоксерка і боксерка, чемпіонка світу з кікбоксингу і боксу.
 Березенко Мисько — козак Борзнянської сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Березенко Сергій Іванович (1984) — український політик і громадський діяч.

Українські прізвища
Прізвища на -енко